Еле́на Лива́нова:
 Ливанова, Елена Артемьевна (род. 1949) — советский и российский художник-постановщик, художник-мультипликатор, режиссёр мультфильмов.
 Ливанова, Елена Дмитриевна (род. 1949) — советский художник-мультипликатор.